Erster in der Saison 1969/70 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde Borussia Mönchengladbach.

Saisonüberblick 
Mit Trainer Hennes Weisweiler und Spielmacher Günter Netzer gewann Borussia Mönchengladbach vor Titelverteidiger Bayern München seinen ersten Meistertitel. Bis 1977 sollten noch vier weitere Meisterschaften hinzukommen.

Torschützenkönig wurde wie in der vorherigen Saison Gerd Müller von Bayern München mit 38 Toren.

Den DFB-Pokal gewann in dieser Saison keine Mannschaft aus der Bundesliga, sondern der Regionalligist Kickers Offenbach, der zum Zeitpunkt des Finales bereits als Aufsteiger in die Bundesliga für die kommende Saison feststand.

Seit dieser Saison entscheidet bei Punktgleichheit nicht mehr der Torquotient, sondern die Tordifferenz über die Platzierung.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste 
Mit allen vier Treffern beim 4:1-Sieg über Werder Bremen am 4. Oktober erzielte Gerd Müller mit Tor-Nr. 4 in der 89. Spielminute sein einhundertstes Meisterschaftstor in der Bundesliga.

Die Meistermannschaft Borussia Mönchengladbach

Bemerkenswertes 
Ein besonders kurioses Kapitel der Bundesligageschichte schrieben die beiden Derbys zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Am 6. September 1969 biss während des Ruhrpott-Klassikers ein Schäferhund den Spieler Friedel Rausch ins Gesäß. Nach einer vom Mannschaftsarzt gegebenen Tetanusspritze konnte Rausch  bis zum Ende weiterspielen. Grund war ein von Johann Pirkner erzieltes Tor für Schalke. Die Schalker Fans, die damals auch auf der Laufbahn um den Rasen in der Kampfbahn Rote Erde standen, stürmten vor Freude den Rasen. Ordnungskräfte mit Schäferhunden liefen hinterher, um die Menge zur Ordnung zu rufen. Dabei biss ein Hund den Spieler in den Hintern, gleichzeitig entstand ein berühmtes Pressefoto mit dieser Szene. Der Spieler Gerd Neuser wurde in den Oberschenkel gebissen. Der DFB verhängte aufgrund dieser Vorfälle in Dortmund einen Erlass, dass Hunde nur noch mit Maulkorb im Stadion zulässig seien. Rausch erhielt von Borussia Dortmund noch ein Schmerzensgeld von 500 DM. Für das Rückspiel in Gelsenkirchen lieh sich der Schalker Präsident Günter Siebert aus dem Löwenpark Graf Westerholt zahme Löwenjunge aus und ließ sie angeleint zum Anstoßpunkt führen, um den Gegner einzuschüchtern.

Schiedsrichter

Literatur 
 Deutscher Sportclub für Fußball-Statistiken (Hrsg.): DSFS Bundesliga-Chronik 1969/70 (PDF; 5,1 MB)

Einzelnachweise 

1969 70
Fußballsaison 1969/70